Джордж Уильям Хангерфорд (; ) — канадский гребец, выступавший за сборную Канады по академической гребле в середине 1960-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Токио, победитель регат национального уровня. Также известен как юрист и спортивный функционер.

Биография 
Джордж Хангерфорд родился 2 января 1944 года в городе Ванкувер провинции Британская Колумбия, Канада.

Заниматься академической греблей начал во время учёбы в старшей школе Shawnigan Lake School. В 1961 году поступил в Университет Британской Колумбии в Ванкувере и в 1963 году присоединился к местной гребной команде «Тандербёрдс» — в её составе неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах.

В 1964 году в зачёте восьмёрок одержал победу на чемпионате Канады, вошёл в основной состав канадской национальной сборной и удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Токио. Изначально должен был выступать здесь в восьмёрках, но из-за заболевания мононуклеозом покинул этот экипаж и был заменён Уэйном Претти. В итоге ему всё же довелось выступить на Играх, но уже в программе распашных безрульных двоек совместно с Роджером Джексоном. До Олимпиады Хангерфорд и Джексон никогда не выступали на соревнованиях в одном экипаже, однако их дуэт оказался успешным — на предварительном этапе они показали лучшее время среди всех команд и в решающем финальном заезде так же финишировали первыми, опередив на 0,46 секунды главных фаворитов из Нидерландов Стевена Блайссе и Эрнста Венеманса. Став единственными олимпийскими чемпионами от Канады на этих Играх, Хангерфорд и Джексон были признаны лучшими спортсменами страны и соответственно получили Приз имени Лу Марша.

После токийской Олимпиады Джордж Хангерфорд получил степень бакалавра искусств и в 1966 году отошёл от активных выступлений в академической гребле. Продолжив обучение на юридическом факультете Университета Британской Колумбии, в 1968 году он также стал обладателем степени бакалавра права.

Начиная с 1969 года в течение многих лет работал по юридической специальности, возглавлял собственную адвокатскую фирму George W. Hungerford Law Corporation. Проявил себя как спортивный функционер.

За выдающиеся спортивные достижения введён в Зал славы спорта Канады (1964), Зал славы спорта Британской Колумбии (1966), Канадский олимпийский зал славы (1971), Зал славы спорта Университета Британской Колумбии (1994), награждён орденом Канады в степени офицера и орденом Британской Колумбии (2013).

Приходится дядей канадской теннисистке Ребекке Марино, поднимавшейся до 38-й позиции мирового рейтинга.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Обладатели Приза имени Лу Марша
Выпускники Университета Британской Колумбии
Выпускники юридической школы Университета Британской Колумбии
Офицеры ордена Канады
Кавалеры ордена Британской Колумбии
Члены Зала славы канадского спорта